Tomberg:
 Estação Tomberg, uma estação da linha 1B do Metro de Bruxelas

Sobrenome 
 Friedrich Tomberg
 Valentin (Arnol'dovitch) Tomberg (1900, São Petersburgo — 1973, Maiorca)